Franconville (Meurthe-et-Moselle)
Franconville (Val-d'Oise)
Franconville is ook de naam van een Nederlands schoolboek om de Franse taal te leren.